Pfarrkirche Kematen bezeichnet:

 Pfarrkirche Kematen an der Krems
 Pfarrkirche Kematen an der Ybbs
 Pfarrkirche Kematen in Tirol